Monnig steht für:
 Oscar Monnig (1902–1999), US-amerikanischer Amateurastronom
 (2780) Monnig, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Mönnig